Bělušice, comune del distretto di Kolín, in Boemia Centrale
 Bělušice, comune del distretto di Most, nella regione di Ústí nad Labem